Узкое — пресноводное озеро на территории Малиновараккского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,3 км², площадь водосборного бассейна — 24 км². Располагается на высоте 25,4 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно более чем на четыре километра вытянуто с запада на восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из западной оконечности озера вытекает безымянный водоток, втекающий с правого берега в реку Чёрную, которая впадает в Кандалакшский залив Белого моря.

В озере расположено не менее восьми небольших безымянных островов.

У западной оконечности Узкого проходит линия железной дороги Санкт-Петербург — Мурманск.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000711102000001937.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Карельского побережья
Озёра Лоухского района